Дэ́вид Кокс:
 Кокс, Дэвид (1783—1859) — английский живописец и график.
 Кокс, Дэвид (1924—2022) — английский статистик.
 Кокс, Дэвид (род. 1948) — американский математик.